«El mago de los sueños» puede referirse a:

 El mago de los sueños (1966), película española de Francisco Macián.
 El mago de los sueños, personaje de la película del mismo nombre.
 El mago de los sueños (The Dream Stone) (1990), serie británica.